Бомбардировка здания Радио и Телевидения Сербии в пятницу 23 апреля 1999 года () была осуществлена крылатыми ракетами Томагавк на том основании, что телестанция якобы была законной целью для бомбардировки из-за её роли в «белградской пропагандистской кампании».

По заключению ряда авторитетных международных организаций, следящих за соблюдением прав человека, включая «Международная амнистия» и «Human Rights Watch», разгром телестудии подпадает под разряд военных преступлений.

Причины бомбардировки 
Французская газета «Либерасьон» так характеризовала эту кампанию: "Стремясь превратить Милошевича в исчадие ада, альянс прибегает ко всё более резким сравнениям, начав с простого «гангстера», затем перейдя к Аль Капоне и закончив Пол Потом. Из той же обоймы бесконечно перемалываемые «этнические чистки», «депортация косовских албанцев» и временами возникающий «геноцид».

Ответные действия сербского телевидения:
 На запущенный в штаб-квартире НАТО слух о расстреле Ибрагима Руговы и его ближайших сподвижников сербское телевидение отреагировало моментально, показав кадры переговоров «расстрелянного Руговы» и Милошевича.
 На заявление НАТО о стадионе, превращённом в концлагерь для косовских албанцев, сербское телевидение показало в эфире абсолютно пустой стадион.
 Заявления НАТО о том, что они не имеют никаких подтверждений о людях, своими телами защищающих белградские мосты, были опровергнуты трансляцией живых цепочек на мостах.

21 апреля крылатыми ракетами было сильно повреждено здание Ушће центра, в котором находились офисы трёх югославских телекомпаний, а 23 апреля (02:06 hrs (CET)) был уничтожен сам телецентр и убиты 16 сотрудников РТС, находившихся в момент бомбардировки на своём рабочем месте и транслировавших в прямом эфире ночную сводку новостей. В результате попадания бомбы вещание всех трёх телеканалов РТС было прервано и было восстановлено только к середине дня.

Версия Фиделя Кастро 
В 2007 году Председатель Госсовета Кубы Фидель Кастро обвинил бывшего премьер-министра Испании Хосе Марию Аснара в том, что тот призывал американцев бомбить здания сербских радиостанций и телеканалов во время нападения НАТО на Сербию. По данным Кастро, такой призыв прозвучал в телефонном разговоре Х. М. Аснара и официального лица из Вашингтона, распечатки записи которого попали в распоряжение команданте.

«По моему мнению, для победы в этой войне необходимо прервать связь между Белградом и сербским народом — нужно разрушить коммуникации, радио, телевидение и телефон», — цитирует Reuters приписываемые испанскому экс-премьеру слова.

Список жертв 

Президент Сербии и Черногории Светозар Марович в 2005 году подписал указ о посмертном награждении «Орденом труда» работников государственного радио — телеканала Сербии, погибших в ходе бомбардировок силами НАТО территории Союзной Югославии.
 Томислав Митрович
 Иван Штукало
 Славиша Стеванович
 Ксения Банкович
 Елица Мунитлак
 Милован Янкович
 Драган Тасич
 Александр Делетич
 Дарко Стойменовский
 Небойша Стоянович
 Слободан Йонтич
 Деян Маркович
 Милан Йоксимович
 Бранислав Йованович
 Синиша Медич
 Драгоград Драгоевич

Ссылки 

1999 год в Сербии
Бомбардировки
Война НАТО против Югославии
Средства массовой информации Сербии
Убийства гражданских лиц силами НАТО в Югославии
События 23 апреля
Апрель 1999 года
История Белграда
Убийства, совершённые в 1999 году
Ликвидация объектов